Ван-Бюрен (округ, Арканзас)
Ван-Б'юрен (округ, Айова)
Ван-Б'юрен (округ, Мічиган)
Ван-Б'юрен (округ, Теннессі)